Los Chañaritos puede referirse a:

 Los Chañaritos, localidad del departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, Argentina;
 Los Chañaritos, localidad repartida entre los departamentos Cruz del Eje e Ischilín, Provincia de Córdoba, Argentina;
 Estación Los Chañaritos, estación de ferrocarril en Los Chañaritos, Río Segundo, Córdoba, Argentina.